Carling (Moselle), een gemeente in Frankrijk
 Carling (bier), een van oorsprong Canadees biermerk
 Carling World Open, een reeks golftoernooien, gesponsord door het biermerk
 Carling Cup, van 2003 tot 2012 de naam van het door het biermerk gesponsorde League Cup-voetbalbekertoernooi in Engeland